Турнир в группе B в рамках 42-го чемпионата мира и одновременно 53-го чемпионата Европы по хоккею с шайбой проходил в Японии.

В связи с увеличением группы А на следующий год до восьми команд, из группы В в этом сезоне в группу С не вылетела ни одна команда, так как в свою очередь была пополнена за счет двух сильнейших сборных группы С.

Турнир проходил в один круг.

Турнир

Итоговая таблица 

+ преимущество по результатам личных встреч
++ преимущество по разнице заброшенных и пропущенных шайб, так как личная встреча завершилась вничью (2:2)

Итоги

См. также 
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1975
 Группа С чемпионата мира по хоккею с шайбой 1975

Ссылки 
 Хоккей: Малая энциклопедия спорта. Москва. Физкультура и спорт.1990

1